Бісмарк () — німецьке прізвище.

 Бісмарки — давній дворянський бранденбурзький рід.
 Отто фон Бісмарк — німецький державний діяч, перший канцлер Німецької імперії.
 Герберт фон Бісмарк — німецький державний діяч, учасник Франко-прусської війни. Син Отто фон Бісмарка.
 Ґоттфрід фон Бісмарк-Шьонгаузан — німецький політик, учасник Липневої змови. Онук Отто фон Бісмарка.
 Клаус фон Бісмарк — німецький журналіст, двоюрідний онук Отто фон Бісмарка.
 Георг фон Бісмарк — німецький воєначальник, генерал-лейтенант вермахту.
Альбрехт Отто Бісмарк Окс — німецький офіцер, майор резерву люфтваффе.

Топоніми

 Бісмарк (Північна Дакота) — столиця штату Північна Дакота.
 Бісмарк — місто, штат Міссурі
 Бісмарк — селище, штат Іллінойс
 Архіпелаг Бісмарка — група островів, частина Папуа Нової Гвінеї.

Інші значення 
 «Бісмарк» — лінкор німецького військового флоту, потоплений у 1941 р.
 7586 Бісмарк — астероїд.